Коломбия может означать:

 Коломбия — муниципалитет в Мексике, входит в штат Нуэво-Леон.
 Коломбия — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.